

Tablica

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

2006-07
karlovačka-1